Gath Rimmon (Dan), antiga ciutat de Palestina al territori de Dan
 Gath Rimmon (Manasès), antiga ciutat de Palestina al territori de Manasès